«Возвраще́ние геро́я» ( — «Последний [боевой] рубеж») — американский боевик южнокорейского режиссёра Кима Чжи Уна, его дебют в голливудском кино. В главных ролях — Арнольд Шварценеггер и Форест Уитакер. Премьера в США состоялась 18 января, в России — 21 февраля 2013 года.

Сюжет 

Рэй Оуэнс (Арнольд Шварценеггер) — шериф тихого городка Соммертон Джанкшен на границе США и Мексики, много лет назад ушедший из Департамента полиции Лос-Анджелеса после операции, в ходе которой был перехвачен большой груз наркотиков, но погибли семь его сослуживцев.

В выходной день большая часть населения городка включая официальных лиц и представителей силовых структур отправляется в соседний город, чтобы поддержать выступление футбольной команды городка. В городе остаётся минимум населения, большей частью старики, включая шерифа, который взял выходной, но остался в городе.

В ночь на следующий день, во время проводимой ФБР спецоперации по перевозке на казнь смертника, происходит организованный сообщниками побег из-под стражи известного наркобарона, главы картеля в третьем поколении и бывшего гонщика Габриэля Кортеса (Эдуардо Норьега), который после побега, за рулём угнанного тюнингованного Chevrolet Corvette ZR1 со своей помощницей из числа сотрудников ФБР, стремится прорваться в Мексику. Путь для машины босса результативно прокладывают группы прекрасно вооружённых и экипированных сообщников. Понимая затруднения пересечения границы через существующий пограничный пост, Кортес намерен пересечь границу экстравагантным способом: на узком месте, через каньон, по которому проходит американо-мексиканская граница, группой его сообщников переброшен штурмовой мост.

Для разворачивания моста, под видом съёмки фильма, заранее прибывшая группа сообщников Кортеса договаривается с местными фермерами об освобождении участков земли, прилегающих к границе в месте установки моста. Появление в ресторанчике городка подозрительных незнакомцев (выказавших тревогу при появлении шерифа) не осталось незамеченным Оуэнсом, но задержать их у него нет оснований. Ещё одной заминкой в плане сообщников стал принципиально несговорчивый фермер, которого преступники бесцеремонно застрелили. Смерть фермера повлекла собой череду событий, которая вылилась в ночную перестрелку вооружённой группы сообщников Кортеса с двумя молодыми помощниками шерифа Джерри Бейли (Зак Гилфорд) и Сарой Торранс (Джейми Александер), прибывших по следам преступников к месту разворачивания моста. Спешно прибывшими на выручку шерифу и его помощнику Майку Фигерола (Луис Гусман) удалось эвакуировать коллег, но раненый в результате перестрелки Джерри погибает от полученных ран.

После звонка федерального агента Баннистера (Форест Уитакер), руководившего неудачной операцией по перевозке Кортеса, шериф узнаёт от него фамилию беглеца и, как опытный (с 1988 года) пусть и бывший сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, понимает всю серьёзность сложившейся обстановки. Не глядя на предложение своего помощника «всего разок» «отвернуться на полчаса, как будто нас нет» на время проезда наркобарона через город и тем самым остаться в живых, для принципиального шерифа этот вариант неприемлем. Пользуясь своим правом, он принимает на официальную службу в качестве помощников шерифа и привлекает к проведению операции по задержанию Кортеса друга убитого Джерри, Фрэнка Мартинеса (Родриго Санторо), ветерана, воевавшего в Ираке и Афганистане, бывшего бойфренда Сары. Фрэнк попал в участок за пьяную драку и был задержан на все выходные по распоряжению шерифа, однако он хочет помочь полицейским и отомстить за смерть друга.

За оружием полицейские приходят в оружейную лавку, местный «музей оружия», которым заправляет Льюис Динкам (Джонни Ноксвилл). Динкам соглашается помочь в обмен на получение значка помощника шерифа. Он делится с полицейскими эксклюзивными экспонатами из своего музея, в частности, пулемётом «Виккерс» (в русской озвучке — «Максим»).

Раскрытая группа сообщников Кортеса (установившая мост через каньон и уже вступившая в противоборство с шерифом и его людьми) по плану должна обеспечить беспрепятственный проезд своего босса через Соммертон Джанкшен (где в свою очередь готовится шериф со своими помощниками) и атакует город. В Соммертоне происходит перестрелка в стиле ковбойских фильмов. Группа бандитов погибает, но Кортес на автомобиле прорывается через город, направляясь к мосту. Шериф преследует его на красном Chevrolet Camaro ZL1, принадлежащем мэру города.

Апофеозом преследования становится противостояние на мосту между шерифом и главой картеля. Преступник предлагает шерифу «отступные», поднимая сумму с 5 до 20 миллионов долларов. Однако шериф не соглашается брать взятку. В ходе рукопашной драки, которая затем переходит в ножевую, шериф арестовывает главу картеля и привозит его в город на красном Camaro и сдаёт в руки ФБР. При этом закованный в наручники преступник пешком плетётся за машиной, прыгая на единственной здоровой ноге (вторая нога пострадала во время ножевого боя). Габриэля сажают в тюремную машину вместе с копом-предательницей Эллен Ричардс (Генезис Родригес).

В финале фильма Фрэнк соглашается работать помощником шерифа вместе с Сарой, отношения с которой наладились во время боя в городе. Агент ФБР Джон Баннистер благодарит шерифа Оуэнса за отличную работу.

В ролях 

Отряд Оуэнса:
 Арнольд Шварценеггер — Рэй Оуэнс, шериф Соммертона
 Луис Гусман — Майк Фигерола, помощник шерифа
 Джейми Александер — Сара Торранс, помощник шерифа
 Зак Гилфорд — Джерри Бейли, помощник шерифа, погибший в перестрелке
 Родриго Санторо — Фрэнк Мартинес, друг погибшего Джерри и бойфренд Сары, задержанный/временный помощник шерифа
 Джонни Ноксвилл — Льюис Динкум, директор музея оружия/временный помощник шерифа

Бандиты:
 Эдуардо Норьега — Габриэль Кортес, влиятельный наркобарон, проф. гонщик
 Генезис Родригес — Эллен Ричардс, агент ФБР/перебежчица
 помощники Кортеса в его побеге из Лас-Вегаса, беглецы в оранжевом и др.
 Петер Стормаре — Беррелл, руководитель группы, установившей мост, и впоследствии предпринявшей атаку на Соммертон
 11 участников группы Беррелла 

А также:
 Гарри Дин Стэнтон — Парсонс, несговорчивый фермер
 оставшиеся жители городка (бармен с хозяйкой, официантка, пара пожилых посетителей бара, вооружённая старушка)
 мэр Соммертона
 Форест Уитакер — Джон Баннистер, руководитель спецоперации ФБР по перевозке и преследованию Кортеса
 Дэниел Хенни — Фил Хайес, агент ФБР
 Митчелл, агент ФБР, специалист по автомобилям
 Макей, агент ФБР, застреленный Кортесом в переулке
 другие агенты ФБР

Съёмки 
Съёмки начались 17 октября 2011 года и проходили в Нью-Мексико и Неваде. Первая главная роль Арнольда Шварценеггера после фильма «Терминатор 3: Восстание машин» (2003).

Отзывы 
Фильм был воспринят кинокритиками и зрителями неоднозначно, но в целом положительно. На Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 60 % со средним баллом 5,7 из 10. На Metacritic — 54 балла из 100 на основе 33 обзоров.

CinemaScore — фирма, занимающаяся исследованием рынка, — проводила опрос зрителей на выходе из кинотеатра в течение открывающего уик-энда. Так, средняя оценка кинозрителей была «4» по пятибалльной шкале.

Ряд критиков отмечал явные параллели ленты с классическими вестернами, в частности, «Рио Браво» с Джоном Уэйном в главной роли. Сам постановщик Ким Чжи Ун — поклонник этого киножанра.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 2013 года
Фильмы о полицейских
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы США 2013 года